Приса́ды — название населённых пунктов в России:
 
 Присады — деревня в городском округе Серпухов Московской области.
 Присады — деревня в Каменском районе Тульской области.
 Присады — посёлок станции в Киреевском районе Тульской области.
 Присады — железнодорожная станция в Киреевском районе Тульской области.
 Присады — посёлок в Ленинском районе Тульской области.